Haruno Nemoto – cestista giapponese
 Keiko Nemoto – doppiatrice giapponese
 Takashi Nemoto – fumettista e illustratore giapponese
 Yuichi Nemoto – ex calciatore giapponese